13. Letnie Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich na igelicie, które odbyły się w dniach 27-28 września 2008 roku na skoczni Malinka w Wiśle.

W konkursie na dużej skoczni zwyciężył Adam Małysz, srebrny medal zdobył Łukasz Rutkowski, a brązowy - Marcin Bachleda. Po raz pierwszy w historii w ramach Letnich Mistrzostw Polski w Skokach Narciarskich nie zaplanowano rozegrania konkursu indywidualnego na normalnej skoczni.

W rozgrywanym po raz pierwszy na Letnich Mistrzostwach Polski konkursie drużynowym na dużej skoczni triumfował zespół TS Wisła Zakopane w składzie: Wojciech Skupień, Klemens Murańka, Marcin Bachleda i Łukasz Rutkowski.

Wyniki

Konkurs indywidualny na dużej skoczni (27.09.2008) 

W konkursie wzięło udział 70 zawodników, łącznie z kwalifikacjami.

Konkurs drużynowy na dużej skoczni (28.09.2008) 

W konkursie wzięło udział 13 zespołów. W nawiasach podano miejsca z uwzględnieniem zagranicznych zespołów.

Dziewiąte miejsce w międzynarodowych zawodów zajął czeski zespół TJ Frenštát.

Bibliografia 
 Andrzej Więcek, Mistrzostwa Polski w Narciarstwie klasycznym i alpejskim 1920-2013, Zamość 2014, s. 120-121.

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
2008 w sportach zimowych
2008 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Wiśle